Ghost in the Shell

Manga-serie
Ghost in the Shell – en mangaserie av Masamune Shirow
Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor –  en japansk manga-serie i cyberpunk-miljö av Masamune Shirow
Ghost in the Shell 2: Man/Machine Interface – en japansk manga-serie i cyberpunk-miljö av Masamune Shirow

Film
Ghost in the Shell (film) – en japansk animerad science fiction-film från 1995
Ghost in the Shell 2: Innocence – en japansk långfilm från 2004 i regi av Mamoru Oshii
Ghost in the Shell (film, 2017) – en amerikansk långfilm från 2017

Anime
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – en animeserie baserad på mangan av Shirow Masamune
Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG – en japansk anime-serie som visades för första gången i Japan mellan år 2004 och 2005
Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society

Spel
Ghost in the Shell (spel) – ett spel utgivet för Playstation 1997
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (spel) – ett spel från 2004 utgivet till Playstation 2 och Playstation Portable